Имидодифосфат тетранатрия — неорганическое соединение,
соль натрия и имидодифосфорной кислоты
с формулой NaPONH,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — бесцветные кристаллы.

Получение 
 Нагревание в вакууме моноамидофосфата динатрия

Физические свойства 
Имидодифосфат тетранатрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде, раствор имеет щелочную реакцию.

Образует кристаллогидрат состава NaPONH•10HO.

Химические свойства 
 Разлагается при кипячении водных растворов:

 При нагревании в вакууме образует нитридотрифосфат натрия:

Литература 
 

Соединения натрия
Соединения азота
Соединения азота по алфавиту